Il termine Bulls può indicare:

Sport 
Varie squadre sportive di Paesi anglofoni, tra cui:
 Blue Bulls, squadra di rugby sudafricana
 Chicago Bulls, squadra di pallacanestro statunitense
 Bulls, squadra di rugby a 15 sudafricana

Altro 
 Bulls – città neozelandese